Во́мероназа́льный орган (сошниково-носовой орган, орган Якобсона, иногда также вомер) — периферический отдел дополнительной обонятельной системы некоторых позвоночных животных. Играет важную роль в формировании полового поведения.

Рецепторная поверхность вомероназа́льного органа находится на пути вдыхаемого воздуха непосредственно за областью обонятельного эпителия в проекции сошника. Орган был впервые обнаружен у человека (в 1703 году) хирургом Ф. Рюйшем. А якобсоновым он назван в честь другого хирурга, Л. Якобсона, который в 1811 году описал его у многих видов позвоночных.

Вомероназальная система 
Помимо самого органа Якобсона, вомероназальная система включает в себя вомероназальный нерв, терминальный нерв и добавочную обонятельную луковицу в переднем мозге, которая является собственным представительством дополнительной обонятельной системы в ЦНС.

Строение 
Эпителий вомероназального органа позвоночных состоит из рецепторной и респираторной частей.

Рецепторная часть сходна с обонятельным эпителием основного органа обоняния. Главное отличие состоит в том, что на рецепторных клетках вомероназального органа обнаружены не способные к активному движению ресничек, а неподвижные микроворсинки.

Промежуточная часть вомероназальной системы представлена безмиелиновыми волокнами вомероназального нерва, которые, подобно основным обонятельным волокнам, проходят через отверстия решётчатой кости и соединяются с добавочной обонятельной луковицей, которая расположена на нижневнутренней части основной обонятельной луковицы и имеет сходное строение.

На животных установлено, что из дополнительной обонятельной луковицы аксоны вторых нейронов вомероназальной системы направляются в медиальное преоптическое ядро и гипоталамус, а также в вентральную область премамиллярного ядра и среднее амигдалярное ядро. У человека связи проекций вомероназального нерва в центральной нервной системе ещё исследованы мало.

Долгое время считалось, что сошниково-носовой орган у человека не функционирует, а закладываясь во время внутриутробного развития, в дальнейшем подвергается регрессии. Однако исследования последних лет (начиная с конца 1990-х годов) дают основания полагать, что это происходит не у всех людей. Но так как до сих пор не получено свидетельств нейронной связи этого органа с мозгом у взрослых людей, многие учёные продолжают выражать сомнение в наличии функционирующего вомероназального органа у человека.

Таким образом, окончательно вопрос о значении органа Якобсона для человека ещё не решён.

Функции и механизмы работы вомероназального органа 
Функции и механизмы работы этого органа окончательно не установлены, определена только его важная роль в формировании полового поведения, особенно у животных. У человека также, по некоторым данным, обнаружена связь вомероназальной системы с функциями половых органов и эмоциональной сферой.

Вомероназальный орган реагирует на летучие феромоны и другие летучие ароматные вещества (ЛАВ), в большинстве своём не ощущаемые как запах или слабо воспринимаемые обонянием.
У некоторых млекопитающих присутствует характерное движение губ (флемен), связанное с захватом ЛАВ в зону якобсонова органа.

Роль вомероназального органа в половом поведении животных 
Поведение животных в заметной мере определяется сигналами органов хеморецепции — обоняния, вомероназального органа и вкуса.

Запах андростенона, являющегося метаболитом мужского полового гормона тестостерона и содержащегося в моче и слюне кабанов, заставляет самок свиней принимать позу для совокупления.

Известно влияние содержащегося во влагалищном секрете женщин полового гормона копулина на самцов макак-резусов, однако его влияние на мужчин выявить не удалось.

Вомероназальный орган человека 
Якобсонов орган у человека открыл в 1703 году голландский военный хирург Ф. Рюйш у солдата с лицевым ранением в области носа. В 1809 году фон Зоммеринг подтвердил это, обнаружив его при вскрытии трупов, а ещё два года спустя Л. Якобсон впервые описал его у многих видов животных. В 1891 году Потикье «переоткрыл» вомероназальный орган у человека, обнаружив его у  из 200 обследованных взрослых.

У человека вомер формируется в период эмбрионального развития. У взрослых он развит в различной мере и представлен небольшим углублением (вомероназальной ямкой) в носовой полости. У некоторых людей он очень слабо выражен, а у 8—19 % взрослых людей не имеет выхода с одной из сторон носовой полости.

В отличие от животных, у человека вомер не имеет выраженной трубчатой формы и не заключён в оболочку, отделяющую его от обонятельных рецепторов носовой полости.

У человека трубка вомера имеет длину 2—10 мм и расположена в 15—20 мм от края носового отверстия. Диаметр трубки вомероназального органа значительно варьируется и в месте выхода в носовую полость составляет 0,2—2 мм.

См. также 
 Обоняние
 Ольфакторная система
 Флемен
 Феромоны
 Запах

Примечания

Ссылки 
 Статья о вомероназальном органе и его роли в формировании поведения человека
 Секретный орган чувств в носу человека
 Статья о роли вомероназального органа в поведении у собак 

Обонятельная система
Половые органы
Хеморецепция
Феромоны
Органы чувств
Рудиментарные органы